Медведжя () — община в Сербии, входит в Ябланичский округ.

Население общины составляет 7 438 человек (2011 год). Занимаемая площадь — 524 км².

Административный центр общины — город Медведжя. Община Медведжя состоит из 44 населённых пунктов.

Населённые пункты 

 Богуновац
 Боровац
 Варадин
 Велика-Браина
 Врапце
 Газдаре
 Горни-Бучумет
 Горни-Гайтан
 Горня-Лапаштица
 Грбавце
 Губавце
 Гургутово
 Дони-Бучумет
 Дони-Гайтан
 Доня-Лапаштица
 Джюлекаре
 Дренце
 Капит
 Леце
 Мала-Браина
 Маровац
 Мачедонце
 Мачедонце (Реткоцерско)
 Медведжя
 Медевце
 Мрконе
 Негосавле
 Петриле
 Пороштица
 Пусто-Шилово
 Равна-Баня
 Реткоцер
 Руйковац
 Свирце
 Сиярина
 Сияринска-Баня
 Спонце
 Средни-Бучумет
 Стара-Баня
 Стубла
 Туларе
 Тупале
 Црни-Врх
 Чокотин

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Сербии
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије»

Общины Сербии